San Marcos (Sucre), een gemeente in het Colombiaanse departement Sucre
San Marcos (Costa Rica), een stad in Costa Rica
San Marcos (El Salvador), een gemeente in het Salvadoraanse departement San Salvador
San Marcos (Guatemala), een stad in Guatemala
San Marcos (departement), een departement van Guatemala
San Marcos (Ocotepeque), een gemeente in het Hondurese departement Ocotepeque
San Marcos (Santa Bárbara), een gemeente in het Hondurese departement Santa Bárbara
San Marcos de Caiquín, een gemeente in het Hondurese departement Lempira
San Marcos de Colón, een gemeente in het Hondurese departement Choluteca
San Marcos de la Sierra, een gemeente in het Hondurese departement Intibucá
San Marcos (Nicaragua), een gemeente in het Nicaraguaanse departement Carazo
San Marcos (Peru), een stad in Peru
San Marcos (provincie), een provincie van Peru
San Marcos (Californië), een plaats in Californië in de Verenigde Staten
San Marcos (Texas), een plaats in Texas in de Verenigde Staten
San Marcos (Tenerife), een plaats op het Canarische eiland Tenerife

Zie ook 
Marcus (evangelist), ook bekend als Sint-Marcus en (vertaald) San Marcos
San Marco, doorverwijspagina